Robert Atkyns ist der Name folgender Personen:

* Robert Atkyns (Richter) (1620–1710), britischer Jurist und Staatsmann
 Robert Atkyns (Topograf) (1647–1711), britischer Topograf, Antiquar und Historiker